

Toponyme 

 Aiello Calabro, commune italienne de Calabre ;
 Aiello del Friuli, commune italienne du Frioul ;
 Aiello del Sabato, commune italienne de Campanie.

Patronyme 

  (1947-), rabbin italien ;
 Charlotte Leslie (1945-), de son vrai nom Rosetta Aiello, alias Rosa Borg ou Catherine Alfa, chanteuse française ;
 Danny Aiello (1933-2019), acteur américain ;
 Danny Aiello III (1957–2010), cascadeur, réalisateur et acteur de cinéma et de télévision américain ;
 Davide Aiello (1985-), homme politique italien ;
 Ferdinando Aiello (1972), homme politique italien ;
 Hélène Aiello (1895-1961), religieuse italienne stigmatisée ;
 Laurent Aiello (1969-), pilote de course français ;
 Piera Aiello (1967-), repentie (Testimone di Giustizia) et femme politique Italienne ;
 Rosaria Aiello (1989-), joueuse de water-polo italienne ;
 Rosetta Aiello connu comme Charlotte Leslie (1945-), chanteuse française ;
 Shu Aiello, réalisatrice et directrice de production française d'origine italienne.

Prénom 

Toponymie italienne
Homonymie de patronyme italien